Roenneberg ist ein Familien- und ein Ortsname:

 Familienname:
 Albert Roenneberg (1842–1906), Berliner Kommunalpolitiker, Gemeindevorsteher von Friedenau
 Eduard Roenneberg (1837–1888), Königlich Preußischer Stadtbauschreiber
 Georg Roenneberg (1834–1895), Berliner Kommunalpolitiker
 Till Roenneberg (* 1953), Professor am Institut für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Ortsname:
 die deutsche Bezeichnung des polnischen Dorfes Ronino in der Woiwodschaft Westpommern (Rönneberg, Kreis Schlawe/Pommern)